Улс:

 Улс — река в России.
 Улс, Джим (; род. 1957) — американский сценарист и продюсер.

См. также